Guillem II de Tolosa (826 - 850), Comte de Barcelona i Empúries (848-850).
 Guillem II d'Acaia (? - 1278)
 Guillem II d'Anglaterra (1056 - 1100)
 Guillem II d'Aquitània (?-926), Duc d'Aquitània (918-926)
 Guillem II d'Atenes, (1312-1338), príncep de Tàrent, duc d'Atenes i Neopàtria
 Guillem II de Besalú (?-1066), comte de Besalú i Ripoll (1052-1066)
 Guillem II de Castellvell, primer senyor de la Baronia de Castellvell (posteriorment anomenada Entença) (1174-1178) i Senyor de la baronia de Castellví de Rosanes (1167-1178)
 Guillem II de Cerdanya (1079 - 1109 ), comte de Berga (1094-1109) i comte de Cerdanya i de Conflent (1095-1109)
 Guillem II de Cervera (senyor de Juneda i Castelldans), (? - 1164)
 Guillem II de Dampierre (1196 - 1231), senyor de Dampierre
 Guillem d'Entença i de Montcada (sisè baró d'Entença), baró d'Entença (1294-1321)
 Guillem II de Hessen (1469 – 1509), landgravi de Hessen
 Guillem II de Hessen-Kassel (1777 – 1847), elector de Hessen-Kassel
 Guillem II d'Holanda, rei d'Alemanya (1247 - 1256)
 Guillem II de Montcada i de Bearn, vescomte de Bearn, Oloron, Brulhès i Gabardà (1223-1229)
 Guillem II de Nevers (1083-1148),comte de Nevers, d'Auxerre i de Tonnerre
 Guillem II de Pallars Sobirà (? - 1035 )
 Guillem II dels Països Baixos (1792 - 1849) Rei dels Països Baixos des de 1840 fins a la seva mort
 Guillem II de Prússia (1888-1918), Kàiser d'Alemanya i Rei de Prússia i Cap de la Casa Imperial i Reial de Prússia (1918-1941)
 Guillem II de Sicília (1155-1189)
 Guillem II Tocco (? - 1335)
 Guillem II de Württemberg (1848 - 1921), últim rei sobirà de Württemberg
 Frederic Guillem II (1744 – 1797), quart rei de Prússia
 Joan Guillem II del Palatinat, elector palatí